Чемпіонат Австрії 1958/59 () — 48-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Втретє титул чемпіона Австрії здобув Вінер Шпорт-Клуб.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1958/59 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1958/59 на rsssf 

1959
Австрія
Австрія